MDR 1 steht als Abkürzung für:

 MDR 1 Radio Sachsen, den ehemaligen Namen von MDR Sachsen, dem Hörfunk-Landesprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks für Sachsen
 MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt, den ehemaligen Namen von MDR Sachsen-Anhalt, dem Hörfunk-Landesprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks für Sachsen-Anhalt
 MDR 1 Radio Thüringen, den ehemaligen Namen von MDR Thüringen – Das Radio, dem Hörfunk-Landesprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks für Thüringen
 Multidrug-Resistance-Protein 1, ein Transportprotein

MDR 1